Le Pigeon (A Touch of Death) est un roman américain écrit par Charles Williams en 1954.
 Le Pigeon (I Soliti ignoti) est un film italien réalisé par Mario Monicelli en 1958.
 Le Pigeon (Die Taube) est un roman allemand écrit par Patrick Süskind et publié en 1987.
 Le Pigeon (Der Betrogene) est un téléfilm allemand réalisé par  en 1993.
 Le Pigeon est un téléfilm français réalisé par Lorenzo Gabriele en 2010.

Voir aussi
 Le Pigeon d'argile (The Clay Pigeon) est un film américain réalisé par Richard Fleischer en 1949.
 Le Chant du pigeon gris (Piesen o sivém holubovi) est un film tchécoslovaque réalisé par Stanislav Barabas en 1961.
 Le Pigeon qui sauva Rome (The Pigeon That Took Rome) est un film américain réalisé par Melville Shavelson en 1962.
 Le Pigeon vingt ans après (I Soliti ignoti vent'anni dopo) est un film italien réalisé par Amanzio Todini en 1987.